Die Kuwaiti Women’s League 2018/19 wird die 1. Spielzeit der Kuwaitischen Frauenfußball Liga. Die Liga wurde 2017 gegründet und beginnt voraussichtlich am 11. Oktober 2018.

Teilnehmer 
Folgende Mannschaften haben sich bisher für die Liga angemeldet:

 Al-Qurain SC
 American University of the MiddleEast
 Fumes
 Waves
 Al-Fatat SC
 Jags

Weblinks 
 Kuwait Women’s League 2018/19 (RSSSF)

Fußballsaison 2018/19
Fußballwettbewerb in Kuwait
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften